Kilikia Football Club (Armênio: Կիլիկիա Ֆուտբոլային Ակումբ—Kilikia Futbolayin akumb), foi um clube profissional de futebol armênio com sua sede na capital do país Yerevan.

História 

O Início

Kilikia FC foi fundada em 1992 e participou do primeiro campeonato independente do país (os outros haviam sido campeonatos regionais na extinta União Soviética). Em 1992 o Kilikia terminou o campeonato na 12° posição, posição que dava direito na época a disputar continuar na 1° divisão. Mas em 1993 o clube fundiu-se com colegas lutando financeiramente o Malatia Yerevan. A fusão durou apenas 1 ano, pois o Kilikia foi rebaixado para 2° Divisão. Mas problemas financeiros levaram o clube a falência na época.

O Renascimento

O clube renasceu em 1997, mas não participou do campeonato até 1999. Em 1999 uma das equipes em crise financeira na época o Pyunik Yerevan foi a falência, o Kilikia conseguiu tomar seu lugar na Premier League. Em 2001 o Kilikia foi novamente rebaixado para a 2° divisão depois de se recusar á pagar à taxa de entrada. Eles foram novamente promovidos em 2003. E desde então terminou em sexto e quinto lugar na Premier League, com o quinto lugar em 2005 consegui vaga na Taça Interloto 2006. O Clube foi desde então lutando para ser técnicamente igual aos outros clubes.

Kilikia em Taças Européias

Elenco Atual

Notáveis Jogadores 
  Artavazd Karamyan
  Arman Karamyan
  Artashes Baghdasaryan

Clubes de futebol extintos da Armênia
Clubes de futebol fundados em 1992
Clubes de futebol extintos em 2011